Михайло Пунг — міністр закордонних справ Естонії (1932)
 Щорічний фестиваль Пунг, присвячений женьшеню, відбувається в Йонджу, Південна Корея.